Переплётные материалы — материалы для книжного переплёта. С развитием книгопечатания в качестве переплётных материалов последовательно использовали кожу, пергамент, ткань, бумагу. Основное назначение переплетов — предохранение блока от повреждения. Поэтому все покровные материалы должны обладать механической прочностью на разрыв, надрыв, истирание, а также выдерживать многократные изгибы. Современные переплётные материалы состоят из основы (бумага, нетканый материал, ткань), пропитанной полимером или нанесённым на неё полимерным покрытием.

Материалы 
 Натуральная и искусственная кожа — оформление корешка и переплётной крышки.

Бумага 
 Форзацная — соединение книжного блока с переплётной крышкой.
 Обложечная.
 «Мраморная».
 Бумага для отстава.
 Бумага для оклейки корешка книжного блока.
 Глянцевая цветная — оклейка этикеток и картонажных изделий.
 Крепированная.
 Бархатная (велюр).

Картон 
 Бурый древесномассный.
 Цветной многослойный — для цельнокартонных переплётов.
 Прессшнап — для цельнокартонных переплётов повышенной прочности.
 Прессшнап лакированный — художественное оформление.
 Бристольский картон — художественно-технические и переплётно-брошюровочные работы.
 Коробочный.
 Матричный.

Ткани 
Ткани используются для оформления корешка и переплётной крышки.
 Переплётный коленкор, переплётный коленкор «Модерн».
 Дук (сильно аппретированная ткань полотняного переплетения).
 Ледерин.
 Штапель.
 Холст.
 Сатин.
 Ластик.

Для скрепления блока 
 Марля — соединение книжного блока с переплётной крышкой.
 Каптал — декоративный и защитный элемент корешка.
 Швейные нитки, шнуры: хлопчатобумажные и капроновые нитки, пеньковый шнур.

Клеи 
 ПВА.
 Латексный.
 Полиакриламидный.
 Карбоксиметилцеллюлозный (КМЦ).
 Сульфитный.
 Термоклей.
 Глютиновый (костный, мездровый, желатиновый).
 Казеиновый.
 Крахмальный.
 Декстриновый.

Для тиснения 
 Сусальное золото, поталь.
 Цветная фольга.
 Бронзовая.
 Алюминиевая.
 «Юбилейная» переплётная фольга.

Примечания

Литература 
 
 

Книги
Переплётно-брошюровочные процессы